Первая Профессиональная лига Алжира 2005/2006 () — 42-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2005/06 на сайте goalzz.com 

2005/2006
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2005 году
Спорт в Алжире в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006